Fahrenheit 451 peut faire référence à :

 Fahrenheit 451 (1953), roman de Ray Bradbury :
 Fahrenheit 451 (1966), adaptation cinématographique de François Truffaut
 Fahrenheit 451 (2018), adaptation télévisée de Ramin Bahrani
 Fahrenheit 451 (1984), adaptation en jeu vidéo